Kana-Biyik ist der Familienname folgender Personen:

 André Kana-Biyik (* 1965), kamerunischer Fußballnationalspieler
 Jean-Armel Kana-Biyik (* 1992), franko-kamerunischer Fußballnationalspieler